«Киевская Русь» — кинотеатр в Киеве. Крупнейший украинский коммунальный кинотеатр.

 Адрес кинотеатра: Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 93.
 Ближайшая станция метро: Лукьяновская

Построен на месте кинотеатра «Коммунар», открыт в 1982 году к празднованию 1500-летия Киева. В оформлении здания использованы полированный мрамор, гранит, керамика, алюминий и пр. Перед главным входом — фонтан с бассейном (архитекторы В. Таенчук, Н. Босенко).

Залы 
В кинотеатре два зала:
 Большой («Зал djuice», 1192 места). Тут установлен самый большой экран Украины — 26 на 11 м; С 2010 демонстрация в 3D-формате.
 Малый (176 мест).

Ссылки 
 Сайт кинотеатра 

Кинотеатры Киева
Шевченковский район (Киев)